Chuck Mangione (1940 -), bugliste américain de jazz ;
 Giuseppe Mangione (1908 - 1976), scénariste italien ;
 Salvatore Mangione (1947 -), peintre et photographe italien ;
 Stéphane Mangione (1979 -), footballeur français ;
 Yves Mangione (1964 -), footballeur français.